Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 50 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 7-én rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 50 km-es gyaloglásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 7-én rendezték.

Források 

F50000